Прад-Сала́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Пон-де-Салар. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12188.

Коммуна расположена приблизительно в 520 км к югу от Парижа, в 130 км северо-восточнее Тулузы, в 20 км к юго-востоку от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 283 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 168 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 120 были экономически активными, 48 — неактивными (показатель активности — 71,4 %, в 1999 году было 69,6 %). Из 120 активных работали 111 человек (67 мужчин и 44 женщины), безработных было 9 (3 мужчин и 6 женщин). Среди 48 неактивных 17 человек были учениками или студентами, 14 — пенсионерами, 17 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон